Stary Żabieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Stary Żabieniec – dawna nazwa (do 31.12.2007) wsi Żabieniec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo